Роман Иванович Зуб (; ) — советский и украинский футболист. Полузащитник, известный выступлениями за «Карпаты» (Львов) и допинг своим скандалом, когда играл за «Легию».

Воспитанник львовского футбола.

Биография 
Родился в Львове на ул. Липовая аллея, недалеко от стадиона «Дружба». Уже в юном возрасте его привлекали к различным юношеских сборных СССР.

В середине 1980-х годов находился в составе «Динамо» (Киев), выступал за его «дубль», но пробиться в главную команду сильнейшего клуба СССР не сумел. 1987—1988 годы провел в составе перволиговой «Зари» (Ворошиловград), а в 1989 году вернулся в родной Львов — в СКА «Карпаты». СКА провалил сезон и, оказавшись на последнем месте первой лиги, вылетел во вторую. Команду расформировали, а на её базе создан СФК «Дрогобыч», куда и перебрался Зуб.

В течение 1990—1993 годов выступал за луцкую «Волынь».

В начале 1993 года подписал трёхлетний контракт с польской «Легией» (Варшава). Проведя в чемпионате всего 10 матчей футболист получил годовую дисквалификацию за употребление допинга — его анализы показали повышенное содержание тестостерона. Клуб опротестовывал это наказание, однако это не дало результатов. При этом повторный анализ в Москве не обнаружил следов препаратов. В течение срока дисквалификации спортсмен играл за мини-футбольные команды.

В первой половине сезона 2002/03 выступал за первую лиги «Сокол» Золочев (8 игр, 1 гол), в некоторых играх был капитаном команды.

После завершения карьеры занимался бизнесом — продажей автозапчастей.

До 2012 года тренировал любительский ФК «Перемышляны» (до 2012 называвшийся ФК «Ураган») чемпионата Львовской области из города Перемышляны, который привёл в 2011 году к званию чемпиона третьей лиги. С 9 августа 2012 стал работать тренером молодёжного состава ФК «Карпаты», который затем возглавил в качестве старшего тренера в 2014 году.

Примечания

Литература 
 Кульчицкий И., Назаркевич Ю.«Карпаты»: год за годом (1963—2003). — Львов, 2003. — 232 с. ISBN 966-7893-31-6
 Пилипчук П.«Карпаты» от А до Я (1963—2005 гг). — Львов: Галицкая издательский союз, 2006. — С. 50
 Пилипчук П.Футбольные фигуры Львова. — Львов: Галицкая издательский союз, 2008. — С. 58

Ссылки 
 
 
 Данные наlegia.net, неофициальной странице «Легии»

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК СКА Львов
Игроки ФК «Галичина» Дрогобыч
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Карпаты-2»
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Легия»
Игроки ФК «Спартак» Ивано-Франковск
Игроки ФК «Нива» Винница
Игроки ФК «Александрия»
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Сокол» Золочев
Футболисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Футбольные тренеры Украины